Institute for Scientific Information – Instytut Filadelfijski 
 Inter-Services Intelligence – służby wywiadowcze Pakistanu
 Intersymbol Interference – interferencje międzysymbolowe
 Information Sciences Institute
 Inspektorat Systemów Informacyjnych – jednostka organizacyjna podległa Ministrowi ON